Conservante – sinonimo colloquiale di additivo alimentare
 Conservanti – sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico